Andryala gracilis puede referirse a la:
descrita por Pau en Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales 17 en 1918 es la Andryala integrifolia de L.
descrita por Caball. es la Andryala cossyrensis de Guss.